Антонио Эммануилович Спадавеккиа (, Одесса — 7 февраля 1988, Москва) — советский композитор итальянского происхождения, Народный артист РСФСР (1977), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1963).

Автор музыки ко многим кинофильмам, автор опер, балетов, концертов.

Биография 
Родился в Одессе а. Учился в Московской консерватории по классу композиции у В. Я. Шебалина, в 1937 году окончил её. Впоследствии занимался у Сергея Прокофьева. Член КПСС с 1944 года.

Похоронен на Кунцевском кладбище.

Творчество

Оперы 
 «Акбузат» («Волшебный конь») совместно с Х. Заимовым (впервые поставлена в 1942 году в Башкирском театре оперы и балета)
 «Хозяйка гостиницы» по одноимённой пьесе Карло Гольдони (впервые поставлена в 1947 году в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко)
 «Хождение по мукам» по одноимённому роману А. Н. Толстого (впервые поставлена в 1953 году в Пермском театре оперы и балета)
 «Письмо незнакомки», моноопера по новелле С. Цвейга
 «Овод», по одноимённому роману Э. Войнич (впервые поставлена в 1958 году в Пермском театре оперы и балета)

Оперетты 
 «Нежданная свадьба» по одноимённому роману А. Н. Толстого (впервые поставлена в 1944 году в Башкирском театре оперы и балета)

Балеты 
 «Враги» (впервые поставлен в 1938 году в Москве)
 «Берег счастья» (впервые поставлен в 1948 году в Москве)

Музыка к фильмам 

 1947 — Золушка
 1947 — За тех, кто в море
 1950 — Смелые люди
 1950 — Дудочка и кувшинчик (мультфильм)
 1953 — Застава в горах
 1953 — Беззаконие (короткометражный)
 1955 — Фонтан (короткометражный)
 1957 — Гуттаперчевый мальчик
 1957 — Сапоги (короткометражный)
 1959 — Неподдающиеся
 1960 — Испытательный срок
 1960 — Шумный день
 1962 — Чёрная чайка
 1963 — Каин XVIII
 1964 — Остров Колдун
 1973 — Представление начинается
 1980 — Дом на Лесной

Примечания 

Оперные композиторы СССР
Оперные композиторы России
Балетные композиторы СССР
Кинокомпозиторы СССР
Выпускники Московской консерватории
Члены КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище